krib (rivier), een hoofd in een rivier of dijk aan zee om de stroming uit de oever te houden
kribbe, een oud Nederlands woord voor voerbak of voederbak
wieg, een bed voor een pasgeboren kind